

Балабаново — село в Кирджалійській області

Балабаново — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Балабаново — місто, Боровський район, Калузька область
 Балабаново — село в Совєтському районі Кіровської області.
 Балабаново — село в Пушкінському районі Московської області.